
Molekulska formula -{C7H15Cl2N2O2P}- se može odnositi na:

 Ciklofosfamid
 Ifosfamid